Кадзунэ Симидзу (; род. 1960) — японский пианист.

В 1980 году окончил консерваторию Тохо Гакуэн в Токио, затем учился в Женевской консерватории. В 1981 году завоевал первую премию Международного конкурса пианистов имени Маргерит Лонг. С 1983 г. регулярно выступает в Европе.

Записал с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Майкла Тилсона Томаса фортепианные концерты Листа, Чайковского и Рахманинова, с 2004 года работает над записью полного собрания сочинений Фридерика Шопена. Выступал вместе с такими дирижёрами, как Геннадий Рождественский, Валерий Гергиев, Владимир Ашкенази, Джанандреа Нозеда и др.

Пианисты Японии
Академические музыканты Японии
Родившиеся в 1960 году
Персоналии по алфавиту